Gunung Batu (Pulau Beringin), een plaats in Indonesië
Gunung Batu (Cempaka), een plaats in Indonesië